est une expression anglaise signifiant « mal en direct ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 

 , film d'horreur américain de  sorti en 2008.

Album 

 , album live de  sorti le  ;
 , album live de  sorti le .